Дос Рајас има више значења:

 Дос Рајас (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Дос Рајас (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику